49-ото Световно първенство по биатлон се провежда в Хохфилцен, Австрия от 8 до 19 февруари 2017.

Провеждат се 11 старта общо: спринт, преследване, индивидуално, масов старт и щафета за мъже и жени, и смесена щафета.

Класиране по медали

Медали по дисциплини

Мъже

Жени

Смесена щафета

Източници

Външни препратки 
biathlonresults.com

Световно първенство по биатлон